Шватцит () — богатая ртутью медно-сурьмяная блёклая руда [Sb2O7 (Cu2, Hg, Zn, Fe, Рl)4]. Ртути содержит до 17%; кроме вошедших в формулу элементов, содержит также до 3% мышьяка и до 1% висмута. Цвет Ш. — от тёмно-серого до железно-чёрного. Блеск металлический, но часто тусклый, в отраженном свете под микроскопом матово-кремовый. Мягок; излом неровный. Кристаллизуется в тетраэдрах (см³). Удельный вес от 4,73 до 5,36. При нагревании порошка минерала с 3 частями соды в запаянной с одного конца трубке возгоняется ртуть, которая в виде капель конденсируется на холодных частях трубки. Происхождение Ш., как и других блеклых руд, довольно разнообразно; оно связано гл. обр. с процессами выделения из горячих растворов в жильных месторождениях. — Месторождение: Тироль, Венгрия, Тоскана.

Примечания 

Минералы ртути